A Close Call – cortometraggio del 1901 prodotto dall'American Mutoscope & Biograph
A Close Call – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Centaur Film Company
A Close Call – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Pathé Frères
A Close Call – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Yankee Film Company
A Close Call – cortometraggio del 1912 diretto da Mack Sennett
A Close Call – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Nordisk Film Kompagni
A Close Call – cortometraggio del 1914 diretto da Wilfrid North
A Close Call – cortometraggio del 1916 diretto da Tom Mix
A Close Call – cortometraggio del 1926 diretto da Francis Corby